Lobrede ist ein generischer Begriff für verschiedene rhetorische Formen des Lobs und der Preisung:

 Eloge, französische Form höfischer Huldigungsdichtung
 Enkomion, antikes Preisgedicht, später auch in Prosa
 Epinikion, an einen Sieger im Wettkampf gerichtete Form des antiken Enkomions
 Laudatio, in der Antike allgemein eine Lobrede, heute spezifische Form der Würdigung bei Preisverleihungen
 Lobgedicht, Preisgedicht oder Preisung, die moderne, vor allem höfische Entsprechung des antiken Enkomions
 Preislied, in der germanischen Dichtung ein Einzellied, das die Leistungen eines Anwesenden oder Jüngstverstorbenen verherrlicht

Siehe auch:
 Leichenrede
 Hymnus
 Panegyrikus